Andrija Živković (1886–1957) horvát teológus, egyetemi tanár
Andrija Živković (1996–) szerb válogatott labdarúgó